Vieri de’ Pazzi steht für:

 Vieri de’ Pazzi (1454–1478), italienischer Adliger, Angehöriger der Patrizierfamilie der Pazzi
 eine Figur im Computerspiel Assassin’s Creed